Jméno Dmitrij Kiseljov () nesou následující osobnosti:

 Dmitrij Kiseljov – ruský novinář a moderátor
 Dmitrij Kiseljov (krasobruslař) – ruský krasobruslař reprezentující také Českou republiku